Апату () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гвіана. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7500 км на південний захід від Парижа, 225 км на захід від Каєнни.

Історія 
Комуна Апату була створена в 1976 року внаслідок поділу комуни Гран-Санті-Папаїштон-Апату на три частини.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гвіана

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гвіана